Australië
Denham (West-Australië), een plaats in West-Australië

Verenigd Koninkrijk
Denham (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Denham (Mid Suffolk), een plaats in het bestuurlijke gebied Mid Suffolk, in het Engelse graafschap Suffolk
Denham (St Edmundsbury), een plaats in het bestuurlijke gebied St Edmundsbury, in het Engelse graafschap Suffolk

Verenigde Staten
Denham (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota